In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hildesheim aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1991 angegeben. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1991: Grüne
 ab 1996: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 2006: LAH
 PARTEI: Die Partei
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 BAH: Bürgeraktion Hildesheim
 BIH: Bürgerinitiative Hildesheim
 Bündnis!: Bündnis für Hildesheim
 D U.: Die Unabhängigen
 FFL: Freie Frauenliste
 IKL: Interkulturelle Liga
 LAH: Linke Alternative Hildesheim → Linke

Abkürzung 
 Ezb.: Einzelbewerber
 k.A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 
Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsratswahlen

Achtum-Uppen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bavenstedt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Drispenstedt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Einum 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Himmelsthür 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Itzum-Marienburg 

Im Jahr 2006 wurde der Ortsrat nur nach dem Ort Itzum benannt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Marienburger Höhe/Galgenberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Moritzberg/Bockfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode 

Im Jahr 2006 wurde der Ortsrat nur nach dem Ort Neuhof benannt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Nordstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ochtersum 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Oststadt/Stadtfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Sorsum 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtmitte/Neustadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 
 Wahlergebnisse in der Hildesheimer Chronik 1991 (PDF; 174 kB)
 Wahlergebnisse in der Hildesheimer Chronik 1996 (PDF; 361 kB)
 Wahlergebnisse in der Hildesheimer Chronik 2001 (PDF; 178 kB)
 Wahlergebnisse in der Hildesheimer Chronik 2006 (PDF; 145 kB)
 Wahlergebnis 2006
 Wahlergebnis 2011
 Wahlergebnis 2016
 Wahlergebnisse 2021

Kommunalwahlen
Hildesheim